Aristoteles kan syfta på:

 Aristoteles – grekisk filosof
 Aristoteles fysik – Aristoteles teorier om fysik
 Aristoteles Onassis (1906–1975), grekisk entreprenör
 Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki – ett grekiskt universitet
 Dimos Aristotelis – en grekisk kommun
 Aristoteles (månkrater) – en nedslagskrafter på månen
 6123 Aristoteles – en asteroid